Yulin Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yulin, Shaanxi, stad på prefekturnivå i Shaanxi-provinsen
 Yulin, Guangxi, stad på prefekturnivå  i Guangxi-regionen,  

Robotskapade Kinaförgreningar